D'une manière générale, le mot interprétation (du latin interpretatio) désigne soit l'action d'interpréter soit le résultat de cette action.

 En linguistique, une interprétation est le fait de donner un sens à un signe, un geste, une parole. Elle relève du domaine de la sémantique.
 En traductologie, linterprétation est l'activité consistant à restituer un discours oral dans une autre langue.
 En psychanalyse, linterprétation joue un rôle capital dans la conduite de la cure psychanalytique.
 En herméneutique, on cherche à interpréter le sens d'un texte en allant au-delà du sens premier (ou littéral).
 L'herméneutique biblique, est l’étude des principes d’interprétation de la Bible. 
 Théories de l'interprétation juridique
 Dans la Kabbale, linterprétation est un des outils majeurs du travail kabbalistique.
 Selon le christianisme, le Saint-Esprit permet dinterpréter les Saintes Écritures.
 En musique, une interprétation musicale est l'acte par lequel un musicien rend audible une pièce sonore à l'aide d'un instrument de musique.
 Dans l'art lyrique, linterprétation est la manière dont le chanteur, avec ou sans accompagnement musical, exécute la pièce composée.
 En informatique :
 linterprétation est un mode d'exécution de programmes dans lequel l'exécution est effectuée au fur et à mesure de l'analyse du code source du programme,
 lInterprétation abstraite est une théorie d'approximation de la sémantique de programmes informatiques.
 En développement durable, linterprétation du patrimoine est un outil pour la traduction des sites historiques.
 En logique mathématique et en théorie des modèles, une interprétation est une fonction associant à toute formule un objet dans une structure abstraite appelée "modèle", ce qui permet de définir la validité des formules. Voir aussi l'interprétation dans la théorie des modèles.
 En logique, une interprétation est une attribution de sens aux symboles d'un langage formel.
 En médecine, linterprétation d'un examen d'imagerie est le processus par lequel un médecin analyse les images pour rendre un résultat diagnostique.
 En anthropologie, linterprétation réfère à l'anthropologie interprétative et à l'herméneutique.
 En droit, le magistrat doit interpréter la loi ou le contrat mais il ne peut interpréter, sans la dénaturer, une clause claire et précise d’un contrat en application de la maxime juridique : interpretatio cessat in claris

Voir aussi 
 
 Interprète militaire en France
 Interprétation des rêves
 Interprétation par téléphone
 Loi d'interprétation
 Psychanalyse

Notes et références